Litouws voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Litouws voetbalelftal onder 16 (vrouwen)